Nanothinophilus är ett släkte av tvåvingar. Nanothinophilus ingår i familjen styltflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Styltflugor
Nanothinophilus